

Ґлазув — село в гміні Образув Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґлазув — село в гміні Мислібуж Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства